La Calle 27 de Mayo o conocida también como la 7ª Calle, es una de las principales vias de sentido oeste y este de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 
La calle 27 de Mayo inicia desde la intersección con la Avenida El Guerrero y la Carretera Sur o Paseo Salvador Allende, hasta terminar frente al centro comercial Plaza Inter en la Avenida Bolívar. De oriente a occidente, la calle atraviesa el reparto El Carmen y los antiguos barrios de La Perla y barrios de occidente a oriente, pasando por la intersección de la 11.ª Avenida Suroeste, junto al estadio Nacional, hasta topar con la Avenida Bolívar.

Barrios que atraviesa 
La calle 27 de Mayo atraviesa los barrios de El Carmen, La Veloz y barrios de occidente a oriente.

Véase también 
 5ª Avenida Suroeste/Noroeste
 3ª Avenida Noroeste

Enlaces externos 
 Mapas y calles de Managua en Mapvista
 mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
 Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Calles de Managua